Chino může být:

 Chino (Kalifornie) – město v americkém státě Kalifornie
 Chino (Nagano) – město v Japonsku
 Chinos – kalhoty

Externí odkazy